TAS, Tas ali tas je lahko okrajšava za:

 Diagram TAS, petrološki diagram za razvrščanje večine običajnih vulkanskih kamnin
 Tasmanija, ozemlje Avstralije
 Total analysis system oz. sistem za celovito analizo, naprava za avtomatizirano kemično analizo vzorcev
 Tvornica automobila Sarajevo, nekdanji jugoslovanski proizvajalec avtomobilov